Romilia (auch Romulia) steht für:

 Romilier (gens Romilia), ein römisches Geschlecht
 Romilia (Tribus), eine Landtribus Roms